Charon er flertydigt.

 Charon (mytologi) – færgemanden, der i græsk mytologi sejlede de døde til dødsriget.
 Charon (måne) – Plutos største måne.
 Charon (band) – Et finsk gotisk metal band.